Kysylsu (Begriff aus den Turksprachen mit der Bedeutung: „rotes Wasser“) ist der Name mehrerer Flüsse:

 Kysylsu (Pandsch), Nebenfluss des Pjandsch in Tadschikistan
 Quellfluss des Wachsch, siehe Kysylsuu (Wachsch)

Siehe auch:
 Kysylsuu
 Kizilsu, Kirgisischer Autonomer Bezirk in der Volksrepublik China